Аранча Санчез Викарио је освојила турнир. У финалу је победила Монику Селеш резултатом 7:6, 0:6, 6:2. Ово је био последњи гренд слем турнир који је освојила Аранча Санчез Викарио и последње гренд слем финале Монике Селеш.

Носиоци 

| RD2-seed05=
| RD2-team06= А. Герши
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score06-1=2
| RD2-score05-2=5
| RD2-score06-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score06-3=1
| RD2-team07= А. Сугијама
| RD2-seed07=
| RD2-team08= В. Вилијамс
| RD2-seed08=8
| RD2-score07-1=0
| RD2-score08-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score08-2=6
| RD1-team01= И. Спрлеа
| RD1-seed01=9
| RD1-team02= С. Плишке
| RD1-seed02=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score02-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-team03= Х. Нађова
| RD1-seed03=
| RD1-team04= Р. Маквилан
| RD1-seed04=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score04-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-team05= Н. Деши
| RD1-seed05=
| RD1-team06= О. Барабаншикова
| RD1-seed06=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score06-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score06-3=1
| RD1-team07= А. Коште
| RD1-seed07=
| RD1-team08= Е. Вундерлик
| RD1-seed08=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score08-1=7
| RD1-score07-2=65
| RD1-score08-2=77
| RD1-team09=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1998.